Poggensee bezeichnet:
 Poggensee, Gemeinde im schleswig-holsteinischen Kreis Herzogtum Lauenburg
 Poggensee (Bad Oldesloe), See im schleswig-holsteinischen Kreis Stormarn
 Poggensee (Löhne), See in Löhne im Kreis Herford
 Poggensee (Familienname) – dort auch zu Namensträgern